Cotacachi es un topónimo que puede significar:
 el Volcán Cotacachi, situado en la Provincia de Imbabura en Ecuador;
 el Cantón Cotacachi, ubicado alrededor del Volcán Cotacachi.
 la Ciudad de Cotacachi, situada en las faldas del Volcán Cotacachi.
 la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, un parque nacional alrededor del Volcán Cotacachi.